Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue des Écoliers :

Belgique 
 Rue des Écoliers à Bruxelles
 Rue des Écoliers à Liège

France 
 Avenue des Écoliers à Bouvron
 Avenue des Écoliers à Saint-Jean-de-Verges

Ecoliers